Энди Маррей — победитель турнира.

Швейцарец Роджер Федерер защищал свой прошлогодний титул, но уступил во втором раунде.

Общая информация 
В турнире принимали участие четыре бывших победителя: 7-кратный и действующий чемпион Роджер Федерер (2003-07, 2009, 2012), двукратный чемпион Рафаэль Надаль (2008 и 2010), Новак Джокович (2011) и Ллейтон Хьюитт (2002).

Энди Маррей, победив в первом круге Беньямина Беккера, довёл общее количество выигранных матчей на турнирах Большого шлема до 107, что вывело его на чистое первое место в истории по этому показателю среди всех британских теннисистов (прежним совладельцем достижения был Фред Перри).

Рафаэль Надаль, уступив в первом же матче бельгийцу Стиву Дарси, впервые в карьере проиграл в первом раунде турнира Большого шлема. Ранее в 34 сыгранных турнирах он проходил как минимум до второго раунда. 29-летний Дарси до этого выиграл лишь один матч в основной сетке Уимблдона. Дарси после победы над Надалем не вышел на матч второго круга, сославшись на травму.

Роджер Федерер уступил во втором раунде 116-й ракетке мира украинцу Сергею Стаховскому и впервые с Открытого чемпионата Франции 2004 года, когда он проиграл в третьем круге Густаво Куэртену, не сумел добраться до четвертьфинала турнира Большого шлема. Рекордная серия Федерера составила 36 четвертьфиналов турниров серии Большого шлема подряд. Для Федерера это поражение стало первым за 8 с лишним лет от теннисиста, не входящего в первую сотню мирового рейтинга.

26 июня ознаменовалось целой серией отказов: на матчи второго круга не вышли Стив Дарси и 10-й номер посева Марин Чилич, по ходу поединков отказались от продолжения игры 6-й номер посева Жо-Вильфрид Тсонга, 18-й номер посева Джон Изнер, а также Радек Штепанек. Таким образом, из 16 запланированных на этот день поединков в мужском одиночном разряде  были полностью сыграны только 11. В результате в нижней половине сетки уже после второго круга из семи теннисистов с наивысшими номерами посева выбыли шестеро (3-й, 5-й, 6-й, 10-й, 11-й и 14-й). Всего же количество отказов теннисистов в мужском одиночном разряде по ходу турнира превысило суммарные показатели 2011 и 2012 годов.

Впервые с 1912 года ни один представитель США не дошёл даже до третьего раунда британского турнира.

Ежи Янович стал первым представителем Польши, сыгравшим в полуфинале турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде.

4 из 8 четвертьфиналистов добрались до этой стадии Уимблдонского турнира впервые в карьере — Янович, Лукаш Кубот, Фернандо Вердаско и Хуан Мартин дель Потро.

Три из четырёх последних финалов турниров серии Большого шлема в мужском одиночном разряде разыграли Маррей и Джокович (две победы Маррея и одна Джоковича).

Маррей стал первым с 1936 года британским теннисистом, выигравшим Уимблдонский турнир в мужском одиночном разряде.

Посев 

 Новак Джокович (Финал)
 'Энди Маррей (Титул)
 Роджер Федерер (Второй раунд) Давид Феррер (Четвертьфинал) Рафаэль Надаль (Первый раунд) Жо-Вильфрид Тсонга (Второй раунд, отказ) Томаш Бердых (Четвертьфинал) Хуан Мартин дель Потро (Полуфинал) Ришар Гаске (Третий раунд) Марин Чилич (Второй раунд, отказ) Станислас Вавринка (Первый раунд) Кэй Нисикори (Третий раунд) Томми Хаас (Четвёртый раунд) Янко Типсаревич (Первый раунд) Николас Альмагро (Третий раунд) Филипп Кольшрайбер (Первый раунд, отказ)''

<ol start="17">
 Милош Раонич ''(Второй раунд)
 Джон Изнер (Второй раунд, отказ)
 Жиль Симон (Первый раунд)
 Михаил Южный (Четвёртый раунд)
 Сэм Куэрри (Первый раунд)
 Хуан Монако (Третий раунд)
 Андреас Сеппи (Четвёртый раунд)
 Ежи Янович (Полуфинал)
 Бенуа Пер (Третий раунд)
 Александр Долгополов (Третий раунд)
 Кевин Андерсон (Третий раунд)
 Жереми Шарди (Третий раунд)
 Григор Димитров (Второй раунд)
 Фабио Фоньини (Первый раунд)
 Жюльен Беннето (Второй раунд)
 Томми Робредо (Третий раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Мэттью Эбден (Первый раунд)
  Джеймс Уорд (Первый раунд)
  Кайл Эдмунд (Первый раунд)

<ol start="4">
 Стив Джонсон (Первый раунд)
 Николя Маю (Второй раунд)

Победители квалификационного отбора 

  Дастин Браун (Третий раунд)
  Джимми Ван (Второй раунд)
  Теймураз Габашвили (Первый раунд)
  Джеймс Дакворт (Первый раунд)
  Марк Жикель (Первый раунд)
  Бастиан Книттель (Первый раунд)
  Денис Кудла (Второй раунд)
  Алекс Кузнецов (Первый раунд)
  Уэйн Одесник ''(Первый раунд)

<ol start="10">
 Михал Пшисенжний ''(Второй раунд)
 Юлиан Райстер ''(Второй раунд)
 Бобби Рейнольдс ''(Второй раунд)
 Мэтт Рид ''(Первый раунд)
 Стефан Робер ''(Второй раунд)
 Го Соэда ''(Второй раунд)
 Ян-Леннард Штруфф (Второй раунд)
<li> Оливье Рохус (LL, Первый раунд)

Отказы от участия в турнире 

  Брайан Бейкер
  Томас Беллуччи
  Николай Давыденко

<ol start="4">
<li> Жиль Мюллер
<li> Марди Фиш

Список спортсменов, снявшихся по ходу турнира 

  Филипп Кольшрайбер (Первый раунд)
  Гвидо Пелья (Первый раунд)
  Стив Дарси (Второй раунд)
  Джон Изнер (Второй раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Второй раунд)

<ol start="6">
<li> Марин Чилич (Второй раунд)
<li> Радек Штепанек (Второй раунд)
<li> Микаэль Льодра (Второй раунд)
<li> Поль-Анри Матьё (Второй раунд)
<li> Игорь Сейслинг (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые